«Аннабе́лль» (англ. Annabelle's Wish, дословно переводится как «Желание Аннабелль») — американский мультипликационный фильм. Премьера в США — 21 октября 1997 года. Мультфильм был дважды выдвинут на награждение в 1998 году.

Сюжет 
В канун Рождества на ферме у дедушки Чарли Бейкера родилась тёлочка Аннабелль. Никто ещё не знал, что она поможет немому мальчику-сироте Билли Бейкеру, внуку дедушки Чарли, заговорить. С рождения Билли говорил, но когда на ферме случился пожар, он онемел. Единственными друзьями мальчика до того момента были животные — обитатели фермы, — местные детишки и девочка Эмили. Также недалеко от фермы жил Гас Холдер — наглый и ворчливый мужчина со своими такими же надменными, как и он сам, детьми — Бакки и Бастером, которые всегда насмехались над Билли.

Тем временем тётушка мальчика Агнес, богатая и беззаботная дама, решает усыновить его. Она любила покрасоваться и раньше не хотела усыновить Билли. Но когда она проводила каждое Рождество без семьи, то передумала.

Роли озвучивали 
 Кэт Суси — Аннабелль
 Гарри Озиол — Билли
 Рэнди Трэвис — рассказчик (взрослый Билли)
 Джерри Ван Дайк — дедушка Чарли Бейкер
 Джей Джонсон — старина Ирс, пёс
 Ария Ноэль Курзон — Эмили
 Бет Нилсен Чэпмен — взрослая Эмили
 Клорис Личмен — тётушка Агнес
 Джим Варни — Гас Холдер
 Чарли Кронин — Бакки
 Джеймс Лафферти — Бастер
 Дженнифер Дарлинг — Стар, корова
 Ру Макклэнахан — Скарлетт, лошадь
 Клэнси Браун — шериф / адвокат
 Стю Розен — доктор
 Кей И. Кьютер — Санта-Клаус
 Джерри Хаузер — Слим, свин
 Брайан Каммингс — Брюстер, петух
 Мэри Кей Бергман, Тресс Макнилл — курицы
 Стив Мэккалл — Оливер, совёнок
 Фрэнк Уэлкер — специальные шумы

Примечания

Ссылки 
 
Рождественские мультфильмы
Мультфильмы о детях
Мультфильмы о говорящих животных
Рисованные мультфильмы США 1997 года
Полнометражные мультфильмы
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях